Пастерна́к посевно́й, или Пастернак лугово́й, или Пастернак обыкнове́нный () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение 
Родиной растения считается Евразия.

На территории России пастернак обыкновенный встречается в европейской части, на Северном Кавказе и в Западной Сибири. Растёт среди кустарников, по сорным местам.

Растение натурализировано и культивируется повсюду в мире.

Ботаническое описание 

Травянистый двулетник или многолетник с мясистым корнем.

Стебель остроребристый, прямостоячий, бороздчато-гранёный, шершавый, опушённый, в верхней части ветвистый, высотой 30—100(200) см.

Листья очерёдные, непарноперистые, из 2—7 пар яйцевидных, крупнопильчатых или лопастных, более менее опушённых сидячих листочков; нижние листья короткочерешковые, верхние — с влагалищным основанием, сидячие.

Цветки обоеполые, мелкие, правильные, пятичленные, собраны в сложный зонтик из 5—15 лучей; обёртка и обёрточки чаще всего отсутствуют. Чашечка почти незаметная, венчик ярко-жёлтый.

Плод — округло-эллиптический, плоскосжатый, желтовато-буроватый вислоплодник. Корнеплод белый, толстый, сладковатый и приятно пахнущий, форма варьирует от округлой, как у репы, до конусовидной, как у моркови, цвет на разрезе желтовато-серый или желтовато-бурый.

Цветёт на второй год в июле — августе. Плоды созревают в сентябре.

Химический состав 
Растение богато минеральными солями, углеводами; в его корнях имеется также значительное количество витаминов — тиамина, никотиновой кислоты, рибофлавина, а также эфирного масла; обнаружены белковые вещества, жирное масло, клетчатка, крахмал, пектиновые вещества. В плодах найдены фурокумарины (не менее 1% — ксантотоксин, бергаптен, сфондин, полиины), флавоноидные гликозиды и кумарины.

В состав эфирного масла входит октилбутиловый эфир масляной кислоты, определяющий его своеобразный запах.

Значение и применение 

Как культурное овощное и кормовое растение пастернак посевной известен с конца XII века. Однако широко выращивать его стали с начала с XVIII века.

Пастернак посевной хорошо растёт в плодородной, дренированной садовой почве. Участки предпочитает солнечные, тёплые. Размножают его посевом семян, их сажают в мае сразу на постоянное место.

Медоносные пчёлы собирают с цветков пастернака посевного много нектара. Мёд высокого качества, светлый.

Применение в кулинарии 
Растение обладает слабым запахом, напоминающим запах петрушки, пряным, сладковатым вкусом, сходным со вкусом моркови. Пастернак широко применяется в кулинарии и кондитерском производстве. Его корни употребляют тушёными, а также как приправу к супам, гарнир к мясу или в качестве пряности к овощным салатам.

Применение в медицине 
Авторы средневековых травников, упоминая о пастернаке, ссылались на древнегреческого врача Диоскорида, который применял его в качестве мочегонного средства. Пастернак применяли в древней медицине также как средство, возбуждающее половую деятельность, повышающее аппетит, при галлюцинациях, как болеутоляющее при почечных, печёночных и желудочных коликах, как противокашлевое и для смягчения и отделения мокроты. В народной медицине настой и отвар корней пили при кашле для его смягчения и отделения мокроты, а также использовали при водянке и как болеутоляющее средство. Водный настой корней пастернака посевного с сахаром употребляют для возбуждения аппетита и как тонизирующее средство во время реабилитации после тяжёлых болезней.

В качестве лекарственного сырья используют плод пастернака посевного (), который заготовляют, скашивая растения машинами при побурении 60—80 % зонтиков и досушивая в валках, а затем обмолачивая и очищая от примесей.

Из плодов пастернака посевного фармацевтическая промышленность выпускает лекарственные препараты. Один из них — «Бероксан», им лечат некоторые кожные заболевания, в том числе витилиго. В экспериментальных исследованиях  было показано, что фурокумарины пастернака повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам, что способствует репигментации обесцвеченных участков кожи у людей, страдающих витилиго.

Лечебно-диетические свойства пастернака признаны врачами. Установлено, что он улучшает пищеварение, укрепляет стенки капиллярных сосудов, оказывает болеутоляющее и отхаркивающее действие, обладает тонизирующими свойствами. В современной медицине пастернак используют для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Классификация

Таксономия 
, 1753,  Sp. Pl. : 262

Вид Пастернак посевной относится к роду  семейства  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Внутривидовые таксоны
со статусом «подтвержденный» ('accepted') 
 

со статусом «непроверенный» ('unchecked')

Синонимы

Примечания

Литература 
 
 
 
  — УДК 631.5

Ссылки 

 

Зонтичные
Флора Евразии
Флора Северной Африки
Флора Австралии
Флора Северной Америки
Корнеплоды
Пряности
Овощи
Лекарственные растения
Растения Чёрной книги флоры Сибири